Guerrieri ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Guerrieri (um 1630–um 1685), italienischer Komponist
 Carlo Guerrieri Gonzaga (1827–1913), italienischer Politiker
 Emma Guerrieri Gonzaga (1835–1900), deutsche Pädagogin
 Esteban Guerrieri (* 1985), argentinischer Rennfahrer
 
 Guido Guerrieri (* 1996), italienischer Fußballspieler
 Lorenza Guerrieri (* 1944), italienische Schauspielerin
 Romolo Guerrieri (* 1931), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor